

Cypr 
 Episkopi – wieś w dystrykcie Limassol
 Episkopi – wieś w dystrykcie Pafos
 Episkopi Cantonment – siedziba dowództwa suwerennych baz wojskowych Akrotiri i Dhekelia
 Port lotniczy Episkopi